Denumirea de Malăk Izvor se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Malăk Izvor, un sat în comuna Stambolovo, regiunea Haskovo;
 Malăk Izvor, un sat în comuna Iablanița, regiunea Loveci.